High Crimes ist:
 High Crimes – Im Netz der Lügen, US-amerikanischer Spielfilm von Carl Franklin (2002) 
 High Crimes (Album), Album der Band The Damned Things (2019)